Pfurtscheller ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Pfurtscheller (* 1964), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Gert Pfurtscheller (* 1939), österreichischer Hochschullehrer
 Martin Pfurtscheller (* 1968), österreichischer Biathlet
 Michael Pfurtscheller (1776–1854), Tiroler Granderwirt und Schützenhauptmann
 Paul Pfurtscheller (1855–1927), österreichischer Zoologe